Isola di San Giorgio Maggiore – isola davanti a piazza San Marco a Venezia nella laguna di Venezia
 Isola di San Giorgio in Alga – isola tra la Giudecca e Fusina nella laguna di Venezia 
 Isola di San Giorgio (Sveti Đorđe) – isola nelle Bocche di Cattaro

Pagine correlate 

 San Giorgio